Let's Hear It for the Boy puede referirse a:
 Let's Hear It for the Boy, álbum de Deniece Williams.
 «Let's Hear It for the Boy», canción de Deniece Williams.